Teodorense – abitanti di Teodoro Sampaio (Bahia)
Teodorense – abitanti di Teodoro Sampaio (San Paolo)